Саль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 120 км на схід від Бордо, 45 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 120 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 309,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Саль на сайті французького Національного інституту географії
 Саль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна